Janna Prokhorenko, une actrice soviétique ;
 Yuriy Prokhorenko, un athlète soviétique.